Clannad steht für:
 Clannad, eine irische Musikgruppe
 Clannad (Computerspiel), ein Ren’ai-Adventure von Key
 Clannad (Film), eine Adaption des Spiels als Anime-Film durch Toei Animation
 Clannad (Anime), eine Adaption des Spiels als Anime-Fernsehserie durch Kyōto Animation
 Clannad After Story, eine Fortsetzung der ersten Adaption als Fernsehserie

Siehe auch:
 Liste der Charaktere aus Clannad, eine Übersicht über die Charaktere aus dem Computerspiel Clannad
 Liste der Musikveröffentlichungen aus Clannad, eine Übersicht über die Musikveröffentlichungen aus dem Franchise des Computerspiels